Коробчино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Коробчино — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Украина 
 Коробчино — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Коробчино — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Коробчино — село в Носовском районе Черниговской области.